Леони́д Петро́вич Горбе́нко (20 июня 1939, с. Шендеровка, Корсунь-Шевченковский район, Черкасская область, Украинская ССР — 7 августа 2010, пос. Ушаково, Гурьевский район, Калининградская область, Россия) — российский политический деятель, первый всенародно избранный Губернатор Калининградской области (1996—2000 годы).

Биография 
Родился 20 июня 1939 года в с. Шендеровка Корсунь-Шевченковского района Черкасской области Украинской ССР. По национальности украинец.

Отец — Горбенко Пётр Андреевич (род. 1900), был призван на фронт, но после бомбёжки эшелона раненым вернулся домой, в 1946 году арестован и осуждён на 10 лет за «призывы к саботажу». Мать — Горбенко Анна Михайловна (1910—1992). Сестра Лидия (род. 1930), до пенсии была учительницей в родном селе.

Во время Великой Отечественной войны оказался на оккупированной немцами территории, где проходила известная Корсунь-Шевченковская операция. Пошёл в школу в 1946 году. После окончания средней школы мечтал стать моряком, поэтому в 17 лет уехал в Калининградскую область.

Образование 
Окончил Калининградское мореходное училище (тогда располагалось в Зеленоградске), в котором был старшиной группы, в 1958 году с квалификацией «судовой электрорадионавигатор-радиооператор», Калининградский технический институт в 1970 году по специальности «Механизация и автоматизация производственных процессов», факультет организации промышленного производства Института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова в 1983 году. Академик Академии транспорта России (1993).

Трудовая деятельность 
С 1958 по 1963 год работал гидроакустиком, электрорадионавигатором в атлантической рыбопромысловой разведке (г. Калининград).

С 1963 по 1973 год — инженер, заместитель начальника, начальник службы электрорадионавигации Калининградского морского рыбного порта.

С 1973 по 1980 год — главный инженер Калининградского государственного морского рыбного порта.

С 1980 по 1986 год — заместитель генерального директора объединения «Калининградрыбпром».

С 1986 по 1996 год — генеральный директор Калининградского государственного морского рыбного порта.

Политическая деятельность 
В 1990 году был избран народным депутатом Калининградского областного Совета, возглавил депутатскую группу «От согласия — к реформам». Избирался членом обкома КПСС, членом президиума Калининградского областного Совета народных депутатов (сложил полномочия в 1993 году). Выдвигался в Совет Федерации, но снял свою кандидатуру.

В октябре 1996 года был избран губернатором Калининградской области, по должности входил в Совет Федерации, являлся членом Комитета по международным делам, заместителем представителя России в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Европы. Был одним из основателей политического движения «Наш дом — Россия», членом Совета Общероссийского общественного движения «Реформы — новый курс».

В ноябре 2000 года проиграл очередные губернаторские выборы, набрав во втором туре 19 ноября 33,2 % голосов участвовавших в голосовании избирателей и уступив победу командующему Балтийским флотом адмиралу Владимиру Егорову (56,47 % голосов).

В сентябре 2001 года возвратился на прежнюю должность в Калининградский рыбный порт, проработал на ней до января 2004 года.

30 января 2010 года подписался под требованиями об отставке правительства области во главе с Г. Боосом и областной думы, озвученными на многотысячном митинге в Калининграде, негативно отзывался о результатах деятельности Г. Бооса и «Единой России».

В мае 2010 года суд присудил Л. Горбенко 400 тысяч рублей компенсации за незаконное привлечение его к уголовной ответственности и взятие с него подписки о невыезде по делу о банковском кредите области в «Дрезднер банке» во время его губернаторства.

22 июля 2010 года губернатор Г. Боос подписал постановление об изъятии у Л. Горбенко 7 гектаров земли для строительства подземного газохранилища.

Смерть и похороны 
Скончался вечером 7 августа 2010 года от сердечного приступа у себя на даче в посёлке Ушаково Гурьевского района Калининградской области. Некоторые члены семьи умершего высказывали сомнения в правильности установленной причины смерти.

Прощание прошло 10 августа в калининградском Храме Христа Спасителя, строительство которого началось с его поддержки.

Похоронен на Старом городском кладбище Калининграда.

Семья 

Жена — Раиса Яковлевна Горбенко, до пенсии 40 лет работала учительницей в калининградской школе (ныне гимназия № 40). Сын Александр (род. 1964) — бывший офицер ВМФ, после выхода на пенсию занимается бизнесом. Внук Антон (от первого брака сына).

Награды 
 Орден Дружбы народов (1983)
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970)
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» (1996)
 Медаль «15 лет Совету Федерации Федерального Собрания РФ» (2010)
 Церковный орден святого благоверного князя Даниила Московского третьей степени
 Кресты за возрождение Российского казачества «Святого праведного Фёдора Ушакова — адмирала флота Российского» двух степеней, «За веру и службу России»
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1982)
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (1999)
 Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации
 Орден «За заслуги перед Калининградской областью» (2009)
 Почётный атаман реестрового Балтийского отдельного казачьего округа

Примечания

Литература

Ссылки 
 Личный сайт Леонида Горбенко
 Блог Леонида Горбенко 
 Л. П. Горбенко. Биография
 Комсомольская правда

Главы администрации Калининградской области
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Умершие от сердечной недостаточности
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР
Похороненные в Калининграде
Губернаторы Калининградской области
Депутаты Калининградского областного совета
Члены Калининградского обкома КПСС